Dembinski oder Dembiński ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Dembiński (1858–1939), österreichisch-polnischer Politiker
 Henryk Dembiński (1791–1864), polnischer General
 Jacek Dembiński (* 1969), polnischer Fußballspieler 
 Paul Dembinski (* 1955), Schweizer Ökonom
 Uli Dembinski (* 1959), deutscher Kunstflugpilot